W kwalifikacjach do unihokejowych Mistrzostw Świata 2012 wzięły udział reprezentacje narodowe z 23 państw, które walczyły o 11 miejsc, dających prawo występu w turnieju głównym (finałach MŚ) – pięć pozostałych miejsc było zarezerwowane dla drużyny gospodarzy imprezy: Szwajcarii oraz czterech najlepszych drużyn poprzedniego turnieju: Czech, Finlandii, Łotwy oraz Szwecji.

Kwalifikacje do mistrzostw odbyły się w trzech strefach kontynentalnych: europejskiej, azjatyckiej oraz amerykańskiej.

Europa 
W europejskich kwalifikacjach wzięło udział 17 drużyn, które zostały podzielone na trzy grupy: dwie sześciozespołowe oraz jedna pięciozespołowa. Z każdej grupy awans na mistrzostwa świata uzyskały dwie najlepsze drużyny. Dodatkowo z trzeciego miejsca awansowała drużyna, która zdobyła najwięcej punktów przeciwko drużynom z miejsc 1-5 w swojej grupie.

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Azja i Oceania 
W azjatyckich kwalifikacjach wzięło udział 4 drużyny, które zostały przydzielone do jednej grupy w której rozegrały między sobą systemem kołowym mecze. Awans do mistrzostw świata uzyskały dwa najlepsze zespoły.

Ameryka 
Ze względu, iż do mistrzostw świata awans miało gwarantowane dwa zespoły z Ameryki, a tyle samo zgłosiło się do kwalifikacje to oba kraja awansowały do mistrzostw. W bezpośrednim pojedynku lepszy był zespół Stanów Zjednoczonych.

Mistrzostwa świata w unihokeju
2012 w unihokeju
Münster
Sport w Los Angeles
Sport w Zbąszyniu